Корин има више значења:
 Корин (Западна Вирџинија)
 Корин (Јута)